Сезон 1-ї хокейної ліги Словацької республіки 2009—2010 — сімнадцятий сезон 1-ї хокейної ліги Словацької республіки. Регулярний чемпіонат стартував у вересні 2009 року, а завершився в березні 2010 року. У сезоні 2009—2010 взяли участь 14 команд. Серія плей-оф «1-ї хокейної ліги» 2009—10 тривала з березня по квітень 2010 року, переможцем якої стала команда ХК 37 П'єштяни, перемігши у фінальній серії ХК Пряшів із рахунком 4:3.  Команда MšHK Prievidza опустилася на пряму до 2-ї хокейної ліги Словацької республіки.

Підсумкова таблиця регулярного чемпіонату

Серія плей-оф

Таблиця

Посилання 
 Вся статистика сезону 2009/2010 на сайті Словацької хокейної федерації «Slovenský zväz ľadového hokeja» 

Хокей у Словаччині
2009 у хокеї з шайбою
2010 у хокеї з шайбою